Jana Novotná e Helena Suková hanno battuto in finale Larisa Neiland e Nataša Zvereva 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Helena Suková (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (finale)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (secondo turno)
 Mercedes Paz /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (terzo turno)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (semifinali)
 Assente
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (secondo turno)

 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (terzo turno)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (terzo turno)
 Betsy Nagelsen /  Monica Seles (terzo turno)
 Manon Bollegraf /  Raffaella Reggi-Concato (terzo turno)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (semifinali)
 Jo-Anne Faull /  Rachel McQuillan (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Brenda Schultz-McCarthy (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1990